Fight Fire with Fire – singolo dei Kansas del 1983
 Fight Fire with Fire – singolo dei The Prodigy del 2018